Lanz is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van de Landkreis Prignitz.
Lanz telt  inwoners.

Demografie 

Gemeente in Brandenburg